Тардьента () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос на Арагонской низменности. Занимает площадь 90,71 км². Население — 1007 человек (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции, 62 км до Сарагосы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски